Salerno (provincie), provincie in Italië
Salerno (stad), hoofdstad van de gelijknamige provincie
vorstendom Salerno, een voormalige onafhankelijke Italiaanse staat (851-1077)
Salerno (paard), een paardenras
 Salerno (geslacht), een Italiaanse adellijke familie

Personen met de achternaam Salerno
Sabrina Salerno, een Italiaanse zangeres en actrice
Sandrine Salerno, een Zwitsers politica
Richard van Salerno, een kruisvaarder die tijdelijk prince-patriarch van Edessa was
Rogier van Salerno, was een zoon van bovengenoemde en regent van Antiochië